Les championnats d'Europe de gymnastique artistique masculine 2006 ;
 Les championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine 2006.

Voir aussi 
 Championnats d'Europe de gymnastique artistique.